USS Callaghan steht für:

 USS Callaghan (DD-792) (1943–1945), ein Zerstörer der Fletcher-Klasse
 USS Callaghan (DDG-994) (1979–1998), ein Lenkwaffenzerstörer der Kidd-Klasse